

505001–505100 

|-bgcolor=#FA8072
| 505001 || || 26 de maig de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#E9E9E9
| 505002 || || 22 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#E9E9E9
| 505003 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#d6d6d6
| 505004 || || 23 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#d6d6d6
| 505005 || || 3 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#d6d6d6
| 505006 || || 3 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 505007 || || 5 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#d6d6d6
| 505008 || || 24 de juny de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 505009 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#fefefe
| 505010 || || 26 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#d6d6d6
| 505011 || || 11 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 505012 || || 1 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#d6d6d6
| 505013 || || 11 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#d6d6d6
| 505014 || || 28 de juliol de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 505015 || || 11 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 505016 || || 10 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 505017 || || 16 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 505018 || || 7 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#FFC2E0
| 505019 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|-id=020 bgcolor=#d6d6d6
| 505020 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 505021 || || 14 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 505022 || || 8 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#d6d6d6
| 505023 || || 24 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#d6d6d6
| 505024 || || 27 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 505025 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#d6d6d6
| 505026 || || 31 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#d6d6d6
| 505027 || || 31 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#d6d6d6
| 505028 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 505029 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 505030 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#d6d6d6
| 505031 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#d6d6d6
| 505032 || || 5 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#d6d6d6
| 505033 || || 14 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#d6d6d6
| 505034 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#d6d6d6
| 505035 || || 6 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#d6d6d6
| 505036 || || 13 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#d6d6d6
| 505037 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#d6d6d6
| 505038 || || 9 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#d6d6d6
| 505039 || || 5 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#d6d6d6
| 505040 || || 31 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 505041 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#d6d6d6
| 505042 || || 5 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 505043 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 505044 || || 31 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 505045 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#d6d6d6
| 505046 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 505047 || || 17 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 505048 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 505049 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#d6d6d6
| 505050 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#d6d6d6
| 505051 || || 15 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#d6d6d6
| 505052 || || 23 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 505053 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#d6d6d6
| 505054 || || 31 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#fefefe
| 505055 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#d6d6d6
| 505056 || || 19 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#d6d6d6
| 505057 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#d6d6d6
| 505058 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#d6d6d6
| 505059 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 505060 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#d6d6d6
| 505061 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#d6d6d6
| 505062 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 505063 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#d6d6d6
| 505064 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 505065 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 505066 || || 26 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#d6d6d6
| 505067 || || 18 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#d6d6d6
| 505068 || || 11 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 505069 || || 7 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#d6d6d6
| 505070 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#d6d6d6
| 505071 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#d6d6d6
| 505072 || || 29 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#d6d6d6
| 505073 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 505074 || || 4 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 505075 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#d6d6d6
| 505076 || || 28 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#d6d6d6
| 505077 || || 5 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#d6d6d6
| 505078 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 505079 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#d6d6d6
| 505080 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#fefefe
| 505081 || || 2 d'octubre de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#d6d6d6
| 505082 || || 25 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#d6d6d6
| 505083 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#d6d6d6
| 505084 || || 19 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#fefefe
| 505085 || || 21 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#fefefe
| 505086 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#d6d6d6
| 505087 || || 24 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#d6d6d6
| 505088 || || 16 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 505089 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#d6d6d6
| 505090 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 505091 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#d6d6d6
| 505092 || || 24 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#FFC2E0
| 505093 || || 3 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=094 bgcolor=#d6d6d6
| 505094 || || 4 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#d6d6d6
| 505095 || || 9 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#d6d6d6
| 505096 || || 8 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 505097 || || 27 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#fefefe
| 505098 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#d6d6d6
| 505099 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 505100 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

505101–505200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 505101 || || 26 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#fefefe
| 505102 || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#fefefe
| 505103 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#fefefe
| 505104 || || 29 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#fefefe
| 505105 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#fefefe
| 505106 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#fefefe
| 505107 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#fefefe
| 505108 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#fefefe
| 505109 || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#fefefe
| 505110 || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#fefefe
| 505111 || || 18 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#fefefe
| 505112 || || 21 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#fefefe
| 505113 || || 26 de febrer de 2012 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#fefefe
| 505114 || || 9 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#fefefe
| 505115 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#fefefe
| 505116 || || 30 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#fefefe
| 505117 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#fefefe
| 505118 || || 16 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#E9E9E9
| 505119 || || 21 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#fefefe
| 505120 || || 29 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#fefefe
| 505121 || || 1 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#fefefe
| 505122 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#fefefe
| 505123 || || 1 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#fefefe
| 505124 || || 25 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#fefefe
| 505125 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#fefefe
| 505126 || || 30 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#fefefe
| 505127 || || 27 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#fefefe
| 505128 || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#fefefe
| 505129 || || 19 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#fefefe
| 505130 || || 30 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#fefefe
| 505131 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#fefefe
| 505132 || || 30 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#fefefe
| 505133 || || 2 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#fefefe
| 505134 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#fefefe
| 505135 || || 17 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#fefefe
| 505136 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#E9E9E9
| 505137 || || 12 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#E9E9E9
| 505138 || || 15 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 505139 || || 28 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#fefefe
| 505140 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#E9E9E9
| 505141 || || 20 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 505142 || || 21 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#E9E9E9
| 505143 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#E9E9E9
| 505144 || || 21 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 505145 || || 16 de juny de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#E9E9E9
| 505146 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#E9E9E9
| 505147 || || 8 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#d6d6d6
| 505148 || || 23 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#E9E9E9
| 505149 || || 14 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#E9E9E9
| 505150 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#d6d6d6
| 505151 || || 10 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 505152 || || 4 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#E9E9E9
| 505153 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#E9E9E9
| 505154 || || 6 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 505155 || || 30 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#d6d6d6
| 505156 || || 14 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 505157 || || 13 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#d6d6d6
| 505158 || || 24 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#E9E9E9
| 505159 || || 8 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 505160 || || 12 d'agost de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#E9E9E9
| 505161 || || 12 de setembre de 2012 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#E9E9E9
| 505162 || || 21 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 505163 || || 17 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#d6d6d6
| 505164 || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#d6d6d6
| 505165 || || 17 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 505166 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#E9E9E9
| 505167 || || 18 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#E9E9E9
| 505168 || || 5 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#FFC2E0
| 505169 || || 22 de setembre de 2012 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=170 bgcolor=#d6d6d6
| 505170 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 505171 || || 19 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#fefefe
| 505172 || || 23 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 505173 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#d6d6d6
| 505174 || || 6 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#d6d6d6
| 505175 || || 11 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#d6d6d6
| 505176 || || 21 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#E9E9E9
| 505177 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#FFC2E0
| 505178 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || APOPHA ||  —
|-id=179 bgcolor=#E9E9E9
| 505179 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 505180 || || 25 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 505181 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 505182 || || 22 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#d6d6d6
| 505183 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 505184 || || 21 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 505185 || || 25 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#d6d6d6
| 505186 || || 21 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#d6d6d6
| 505187 || || 15 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#E9E9E9
| 505188 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 505189 || || 4 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#E9E9E9
| 505190 || || 5 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#d6d6d6
| 505191 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#d6d6d6
| 505192 || || 30 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#d6d6d6
| 505193 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 505194 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 505195 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#fefefe
| 505196 || || 18 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#E9E9E9
| 505197 || || 14 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#d6d6d6
| 505198 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#E9E9E9
| 505199 || || 18 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 505200 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

505201–505300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 505201 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 505202 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 505203 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 505204 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 505205 || || 21 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 505206 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 505207 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#E9E9E9
| 505208 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 505209 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 505210 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 505211 || || 21 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 505212 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#E9E9E9
| 505213 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 505214 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#d6d6d6
| 505215 || || 7 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#E9E9E9
| 505216 || || 25 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#E9E9E9
| 505217 || || 8 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#E9E9E9
| 505218 || || 20 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#d6d6d6
| 505219 || || 23 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#d6d6d6
| 505220 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#E9E9E9
| 505221 || || 24 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 505222 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#FA8072
| 505223 || || 7 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#FA8072
| 505224 || || 9 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#fefefe
| 505225 || || 18 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 505226 || || 7 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 505227 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#E9E9E9
| 505228 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 505229 || || 16 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 505230 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#d6d6d6
| 505231 || || 16 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#d6d6d6
| 505232 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 505233 || || 13 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#d6d6d6
| 505234 || || 18 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#d6d6d6
| 505235 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 505236 || || 4 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#d6d6d6
| 505237 || || 19 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#d6d6d6
| 505238 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#d6d6d6
| 505239 || || 16 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#d6d6d6
| 505240 || || 20 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#E9E9E9
| 505241 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 505242 || || 17 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#d6d6d6
| 505243 || || 2 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#d6d6d6
| 505244 || || 16 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#d6d6d6
| 505245 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 505246 || || 8 d'octubre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#d6d6d6
| 505247 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 505248 || || 17 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#d6d6d6
| 505249 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#d6d6d6
| 505250 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#d6d6d6
| 505251 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 505252 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 505253 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 505254 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#E9E9E9
| 505255 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 505256 || || 20 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 505257 || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 505258 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 505259 || || 10 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 505260 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#fefefe
| 505261 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#fefefe
| 505262 || || 10 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#fefefe
| 505263 || || 10 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#fefefe
| 505264 || || 4 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#E9E9E9
| 505265 || || 26 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#d6d6d6
| 505266 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 505267 || || 12 d'octubre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#FA8072
| 505268 || || 23 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#fefefe
| 505269 || || 5 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#d6d6d6
| 505270 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#FA8072
| 505271 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#fefefe
| 505272 || || 6 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#d6d6d6
| 505273 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#fefefe
| 505274 || || 30 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#fefefe
| 505275 || || 19 de maig de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#fefefe
| 505276 || || 14 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 505277 || || 20 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#fefefe
| 505278 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#d6d6d6
| 505279 || || 4 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 505280 || || 16 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 505281 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 505282 || || 20 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#d6d6d6
| 505283 || || 14 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#d6d6d6
| 505284 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 505285 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#d6d6d6
| 505286 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 505287 || || 11 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 505288 || || 25 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 505289 || || 15 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#d6d6d6
| 505290 || || 7 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#d6d6d6
| 505291 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#d6d6d6
| 505292 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#d6d6d6
| 505293 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#d6d6d6
| 505294 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#d6d6d6
| 505295 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#d6d6d6
| 505296 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#d6d6d6
| 505297 || || 3 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#d6d6d6
| 505298 || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#d6d6d6
| 505299 || || 6 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#d6d6d6
| 505300 || || 6 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

505301–505400 

|-bgcolor=#fefefe
| 505301 || || 24 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#d6d6d6
| 505302 || || 16 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#d6d6d6
| 505303 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#d6d6d6
| 505304 || || 3 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#d6d6d6
| 505305 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#d6d6d6
| 505306 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#d6d6d6
| 505307 || || 3 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#d6d6d6
| 505308 || || 13 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#fefefe
| 505309 || || 4 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#fefefe
| 505310 || || 8 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#d6d6d6
| 505311 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#d6d6d6
| 505312 || || 17 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 505313 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#d6d6d6
| 505314 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#d6d6d6
| 505315 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#d6d6d6
| 505316 || || 19 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#fefefe
| 505317 || || 10 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#d6d6d6
| 505318 || || 4 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#d6d6d6
| 505319 || || 19 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 505320 || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#d6d6d6
| 505321 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#d6d6d6
| 505322 || || 20 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#d6d6d6
| 505323 || || 19 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#d6d6d6
| 505324 || || 26 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#fefefe
| 505325 || || 10 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#fefefe
| 505326 || || 21 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#d6d6d6
| 505327 || || 27 de setembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#d6d6d6
| 505328 || || 9 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#d6d6d6
| 505329 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#d6d6d6
| 505330 || || 7 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#d6d6d6
| 505331 || || 20 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 505332 || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#fefefe
| 505333 || || 1 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#d6d6d6
| 505334 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#FA8072
| 505335 || || 15 d'octubre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 505336 || || 23 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#fefefe
| 505337 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#d6d6d6
| 505338 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#fefefe
| 505339 || || 14 de gener de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#d6d6d6
| 505340 || || 9 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#fefefe
| 505341 || || 24 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 505342 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#d6d6d6
| 505343 || || 9 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 505344 || || 9 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#fefefe
| 505345 || || 8 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#fefefe
| 505346 || || 9 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#d6d6d6
| 505347 || || 27 de setembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#FA8072
| 505348 || || 17 de gener de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#FA8072
| 505349 || || 20 de juliol de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 505350 || || 27 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#fefefe
| 505351 || || 21 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#fefefe
| 505352 || || 21 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#fefefe
| 505353 || || 14 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#fefefe
| 505354 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#fefefe
| 505355 || || 13 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 505356 || || 10 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 505357 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#fefefe
| 505358 || || 7 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 505359 || || 26 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#fefefe
| 505360 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#fefefe
| 505361 || || 3 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#d6d6d6
| 505362 || || 13 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#E9E9E9
| 505363 || || 24 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#fefefe
| 505364 || || 5 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#fefefe
| 505365 || || 5 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#E9E9E9
| 505366 || || 21 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#fefefe
| 505367 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#fefefe
| 505368 || || 20 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#fefefe
| 505369 || || 16 d'abril de 2013 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#FA8072
| 505370 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#fefefe
| 505371 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#fefefe
| 505372 || || 9 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#fefefe
| 505373 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#fefefe
| 505374 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#E9E9E9
| 505375 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#d6d6d6
| 505376 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#fefefe
| 505377 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#d6d6d6
| 505378 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#fefefe
| 505379 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#fefefe
| 505380 || || 9 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#fefefe
| 505381 || || 11 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#fefefe
| 505382 || || 2 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#fefefe
| 505383 || || 18 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#fefefe
| 505384 || || 7 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#fefefe
| 505385 || || 28 de juliol de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#fefefe
| 505386 || || 2 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#fefefe
| 505387 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#fefefe
| 505388 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#fefefe
| 505389 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#fefefe
| 505390 || || 14 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#fefefe
| 505391 || || 13 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#fefefe
| 505392 || || 9 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 505393 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#fefefe
| 505394 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#fefefe
| 505395 || || 12 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#fefefe
| 505396 || || 29 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#fefefe
| 505397 || || 7 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#fefefe
| 505398 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#fefefe
| 505399 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#fefefe
| 505400 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

505401–505500 

|-bgcolor=#fefefe
| 505401 || || 19 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#E9E9E9
| 505402 || || 27 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#fefefe
| 505403 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#E9E9E9
| 505404 || || 26 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#fefefe
| 505405 || || 16 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#fefefe
| 505406 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#E9E9E9
| 505407 || || 25 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#fefefe
| 505408 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#fefefe
| 505409 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#fefefe
| 505410 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#fefefe
| 505411 || || 19 de juny de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#C2E0FF
| 505412 || || 9 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || plutino? ||  —
|-id=413 bgcolor=#fefefe
| 505413 || || 1 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#fefefe
| 505414 || || 4 de novembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#fefefe
| 505415 || || 15 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#FA8072
| 505416 || || 18 de setembre de 1998 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#fefefe
| 505417 || || 16 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#fefefe
| 505418 || || 3 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#E9E9E9
| 505419 || || 2 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#fefefe
| 505420 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#fefefe
| 505421 || || 25 de juliol de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#fefefe
| 505422 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#fefefe
| 505423 || || 27 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#fefefe
| 505424 || || 5 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#fefefe
| 505425 || || 6 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#fefefe
| 505426 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#E9E9E9
| 505427 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#fefefe
| 505428 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#fefefe
| 505429 || || 2 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#E9E9E9
| 505430 || || 27 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#E9E9E9
| 505431 || || 30 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#fefefe
| 505432 || || 6 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#fefefe
| 505433 || || 16 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#fefefe
| 505434 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#fefefe
| 505435 || || 5 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#fefefe
| 505436 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#fefefe
| 505437 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#E9E9E9
| 505438 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#E9E9E9
| 505439 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 505440 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#E9E9E9
| 505441 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#d6d6d6
| 505442 || || 3 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#fefefe
| 505443 || || 28 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#fefefe
| 505444 || || 5 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#fefefe
| 505445 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#C2E0FF
| 505446 || || 5 d'agost de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || cubewano ||  —
|-id=447 bgcolor=#C2E0FF
| 505447 || || 5 d'agost de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || cubewano ||  —
|-id=448 bgcolor=#C2E0FF
| 505448 || || 5 d'agost de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || altres TNO ||  —
|-id=449 bgcolor=#fefefe
| 505449 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#fefefe
| 505450 || || 1 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#E9E9E9
| 505451 || || 5 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#fefefe
| 505452 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 505453 || || 20 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#fefefe
| 505454 || || 1 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#E9E9E9
| 505455 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#fefefe
| 505456 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#fefefe
| 505457 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#fefefe
| 505458 || || 16 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#E9E9E9
| 505459 || || 30 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#E9E9E9
| 505460 || || 6 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#FA8072
| 505461 || || 26 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#E9E9E9
| 505462 || || 23 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#FA8072
| 505463 || || 28 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#E9E9E9
| 505464 || || 13 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#E9E9E9
| 505465 || || 1 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#E9E9E9
| 505466 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#E9E9E9
| 505467 || || 25 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#E9E9E9
| 505468 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#E9E9E9
| 505469 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 505470 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#E9E9E9
| 505471 || || 12 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#E9E9E9
| 505472 || || 16 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#fefefe
| 505473 || || 23 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#E9E9E9
| 505474 || || 15 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#E9E9E9
| 505475 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#C2E0FF
| 505476 || || 2 d'agost de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || cubewano ||  —
|-id=477 bgcolor=#C2E0FF
| 505477 || || 2 d'agost de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || res6:11 ||  —
|-id=478 bgcolor=#C2E0FF
| 505478 || || 2 d'agost de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || SDO ||  —
|-id=479 bgcolor=#E9E9E9
| 505479 || || 6 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#E9E9E9
| 505480 || || 17 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#E9E9E9
| 505481 || || 25 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 505482 || || 29 d'abril de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#fefefe
| 505483 || || 16 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#E9E9E9
| 505484 || || 25 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#E9E9E9
| 505485 || || 22 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#E9E9E9
| 505486 || || 4 de novembre de 2013 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#E9E9E9
| 505487 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#E9E9E9
| 505488 || || 21 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#E9E9E9
| 505489 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#E9E9E9
| 505490 || || 11 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#E9E9E9
| 505491 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#E9E9E9
| 505492 || || 25 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 505493 || || 13 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#E9E9E9
| 505494 || || 10 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 505495 || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#E9E9E9
| 505496 || || 16 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 505497 || || 21 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#d6d6d6
| 505498 || || 27 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#E9E9E9
| 505499 || || 10 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#E9E9E9
| 505500 || || 30 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

505501–505600 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 505501 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#E9E9E9
| 505502 || || 26 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#E9E9E9
| 505503 || || 21 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#E9E9E9
| 505504 || || 28 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#E9E9E9
| 505505 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#E9E9E9
| 505506 || || 14 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#E9E9E9
| 505507 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#E9E9E9
| 505508 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#E9E9E9
| 505509 || || 26 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#E9E9E9
| 505510 || || 29 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#E9E9E9
| 505511 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#E9E9E9
| 505512 || || 22 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#E9E9E9
| 505513 || || 21 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#E9E9E9
| 505514 || || 10 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#E9E9E9
| 505515 || || 6 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#E9E9E9
| 505516 || || 15 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#E9E9E9
| 505517 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#E9E9E9
| 505518 || || 24 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 505519 || || 23 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#E9E9E9
| 505520 || || 30 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 505521 || || 17 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#E9E9E9
| 505522 || || 27 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#E9E9E9
| 505523 || || 11 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 505524 || || 28 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#E9E9E9
| 505525 || || 29 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 505526 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#E9E9E9
| 505527 || || 8 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 505528 || || 25 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#E9E9E9
| 505529 || || 24 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 505530 || || 29 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 505531 || || 4 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 505532 || || 31 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#E9E9E9
| 505533 || || 26 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 505534 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 505535 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#E9E9E9
| 505536 || || 7 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#E9E9E9
| 505537 || || 15 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#E9E9E9
| 505538 || || 9 de desembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#d6d6d6
| 505539 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#E9E9E9
| 505540 || || 22 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#d6d6d6
| 505541 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#E9E9E9
| 505542 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#d6d6d6
| 505543 || || 17 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#E9E9E9
| 505544 || || 6 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#d6d6d6
| 505545 || || 30 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 505546 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#d6d6d6
| 505547 || || 7 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 505548 || || 31 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#E9E9E9
| 505549 || || 4 d'octubre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#d6d6d6
| 505550 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#E9E9E9
| 505551 || || 29 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#d6d6d6
| 505552 || || 11 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 505553 || || 25 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#E9E9E9
| 505554 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 505555 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 505556 || || 16 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#E9E9E9
| 505557 || || 7 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 505558 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#d6d6d6
| 505559 || || 24 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 505560 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#E9E9E9
| 505561 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#E9E9E9
| 505562 || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#E9E9E9
| 505563 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#E9E9E9
| 505564 || || 26 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#E9E9E9
| 505565 || || 1 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#E9E9E9
| 505566 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 505567 || || 24 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#E9E9E9
| 505568 || || 14 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#d6d6d6
| 505569 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 505570 || || 12 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#E9E9E9
| 505571 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 505572 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#E9E9E9
| 505573 || || 1 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#d6d6d6
| 505574 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 505575 || || 16 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 505576 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#d6d6d6
| 505577 || || 23 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#d6d6d6
| 505578 || || 28 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#E9E9E9
| 505579 || || 14 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#d6d6d6
| 505580 || || 6 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#E9E9E9
| 505581 || || 16 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#d6d6d6
| 505582 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#E9E9E9
| 505583 || || 16 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 505584 || || 6 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#E9E9E9
| 505585 || || 1 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#d6d6d6
| 505586 || || 22 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 505587 || || 13 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#d6d6d6
| 505588 || || 30 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#d6d6d6
| 505589 || || 20 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#FA8072
| 505590 || || 5 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#E9E9E9
| 505591 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#d6d6d6
| 505592 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#d6d6d6
| 505593 || || 3 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#E9E9E9
| 505594 || || 21 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 505595 || || 19 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#E9E9E9
| 505596 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#d6d6d6
| 505597 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#d6d6d6
| 505598 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#d6d6d6
| 505599 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#d6d6d6
| 505600 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

505601–505700 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 505601 || || 10 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#d6d6d6
| 505602 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#d6d6d6
| 505603 || || 29 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 505604 || || 16 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 505605 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#d6d6d6
| 505606 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#d6d6d6
| 505607 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#d6d6d6
| 505608 || || 19 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#fefefe
| 505609 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#d6d6d6
| 505610 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#d6d6d6
| 505611 || || 27 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#d6d6d6
| 505612 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#d6d6d6
| 505613 || || 31 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#d6d6d6
| 505614 || || 2 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#d6d6d6
| 505615 || || 26 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#d6d6d6
| 505616 || || 26 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#d6d6d6
| 505617 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#d6d6d6
| 505618 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#d6d6d6
| 505619 || || 3 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#fefefe
| 505620 || || 21 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#d6d6d6
| 505621 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 505622 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#d6d6d6
| 505623 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#C2E0FF
| 505624 || || 8 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || cubewano? ||  —
|-id=625 bgcolor=#d6d6d6
| 505625 || || 26 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#d6d6d6
| 505626 || || 1 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#d6d6d6
| 505627 || || 20 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#d6d6d6
| 505628 || || 27 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#d6d6d6
| 505629 || || 14 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#d6d6d6
| 505630 || || 21 d'abril de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#d6d6d6
| 505631 || || 8 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#d6d6d6
| 505632 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#fefefe
| 505633 || || 10 d'octubre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#fefefe
| 505634 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#fefefe
| 505635 || || 6 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#fefefe
| 505636 || || 16 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#FA8072
| 505637 || || 4 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#fefefe
| 505638 || || 22 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#fefefe
| 505639 || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#fefefe
| 505640 || || 23 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#fefefe
| 505641 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#fefefe
| 505642 || || 8 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#fefefe
| 505643 || || 9 de gener de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#d6d6d6
| 505644 || || 24 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#fefefe
| 505645 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#fefefe
| 505646 || || 26 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#fefefe
| 505647 || || 25 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#fefefe
| 505648 || || 7 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#fefefe
| 505649 || || 29 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#fefefe
| 505650 || || 17 de febrer de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#fefefe
| 505651 || || 28 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#fefefe
| 505652 || || 16 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#fefefe
| 505653 || || 3 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#fefefe
| 505654 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#FA8072
| 505655 || || 24 de setembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#fefefe
| 505656 || || 2 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#FFC2E0
|505657 || || 30 de setembre de 2014 || WISE || WISE || APOPHA ||  —
|-id=658 bgcolor=#fefefe
| 505658 || || 19 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#fefefe
| 505659 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#fefefe
| 505660 || || 20 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#fefefe
| 505661 || || 1 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#d6d6d6
| 505662 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 505663 || || 8 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#E9E9E9
| 505664 || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#fefefe
| 505665 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#fefefe
| 505666 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#FFC2E0
| 505667 || || 6 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || AMO ||  —
|-id=668 bgcolor=#E9E9E9
| 505668 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#fefefe
| 505669 || || 7 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#fefefe
| 505670 || || 1 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#fefefe
| 505671 || || 27 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#fefefe
| 505672 || || 4 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#fefefe
| 505673 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#fefefe
| 505674 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#fefefe
| 505675 || || 8 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#fefefe
| 505676 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 505677 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 505678 || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#C2E0FF
| 505679 || || 8 d'octubre de 2010 || Haleakala || Pan-STARRS || altres TNO ||  —
|-id=680 bgcolor=#fefefe
| 505680 || || 13 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#fefefe
| 505681 || || 4 de novembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#fefefe
| 505682 || || 20 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#fefefe
| 505683 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#fefefe
| 505684 || || 2 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#fefefe
| 505685 || || 17 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#fefefe
| 505686 || || 16 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#fefefe
| 505687 || || 26 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 505688 || || 4 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 505689 || || 15 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 505690 || || 21 de novembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#fefefe
| 505691 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#fefefe
| 505692 || || 26 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#fefefe
| 505693 || || 25 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#fefefe
| 505694 || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 505695 || || 18 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#fefefe
| 505696 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#d6d6d6
| 505697 || || 24 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#fefefe
| 505698 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#fefefe
| 505699 || || 14 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 505700 || || 21 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

505701–505800 

|-bgcolor=#fefefe
| 505701 || || 14 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#fefefe
| 505702 || || 3 de març de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#fefefe
| 505703 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#d6d6d6
| 505704 || || 19 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 505705 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#fefefe
| 505706 || || 2 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#fefefe
| 505707 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#fefefe
| 505708 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 505709 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#fefefe
| 505710 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#fefefe
| 505711 || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#fefefe
| 505712 || || 6 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#fefefe
| 505713 || || 8 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#fefefe
| 505714 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 505715 || || 3 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#fefefe
| 505716 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#fefefe
| 505717 || || 22 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#fefefe
| 505718 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#fefefe
| 505719 || || 4 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#d6d6d6
| 505720 || || 10 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 505721 || || 24 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 505722 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 505723 || || 26 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 505724 || || 14 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#fefefe
| 505725 || || 13 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 505726 || || 26 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#fefefe
| 505727 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#FA8072
| 505728 || || 10 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#fefefe
| 505729 || || 28 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#fefefe
| 505730 || || 15 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 505731 || || 14 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#fefefe
| 505732 || || 15 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#fefefe
| 505733 || || 27 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#fefefe
| 505734 || || 8 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#fefefe
| 505735 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#fefefe
| 505736 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 505737 || || 15 de juny de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 505738 || || 29 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 505739 || || 3 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 505740 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 505741 || || 11 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#fefefe
| 505742 || || 23 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#fefefe
| 505743 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#fefefe
| 505744 || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#fefefe
| 505745 || || 5 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#fefefe
| 505746 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 505747 || || 4 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#fefefe
| 505748 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#E9E9E9
| 505749 || || 2 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#E9E9E9
| 505750 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#fefefe
| 505751 || || 27 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#fefefe
| 505752 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#fefefe
| 505753 || || 12 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 505754 || || 28 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#fefefe
| 505755 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 505756 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#fefefe
| 505757 || || 28 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#E9E9E9
| 505758 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#fefefe
| 505759 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#E9E9E9
| 505760 || || 22 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#fefefe
| 505761 || || 1 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 505762 || || 30 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#fefefe
| 505763 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#fefefe
| 505764 || || 30 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#E9E9E9
| 505765 || || 16 de juny de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#fefefe
| 505766 || || 17 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#E9E9E9
| 505767 || || 29 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#fefefe
| 505768 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#fefefe
| 505769 || || 15 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 505770 || || 5 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#fefefe
| 505771 || || 19 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#E9E9E9
| 505772 || || 16 de juny de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#d6d6d6
| 505773 || || 14 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#E9E9E9
| 505774 || || 18 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#fefefe
| 505775 || || 10 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#fefefe
| 505776 || || 2 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#d6d6d6
| 505777 || || 8 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#fefefe
| 505778 || || 1 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#fefefe
| 505779 || || 22 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#d6d6d6
| 505780 || || 29 de desembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#E9E9E9
| 505781 || || 23 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#E9E9E9
| 505782 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 505783 || || 10 de juny de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#fefefe
| 505784 || || 19 de gener de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 505785 || || 21 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 505786 || || 2 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#E9E9E9
| 505787 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#E9E9E9
| 505788 || || 30 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#E9E9E9
| 505789 || || 6 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#fefefe
| 505790 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 505791 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#d6d6d6
| 505792 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#E9E9E9
| 505793 || || 5 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 505794 || || 23 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#fefefe
| 505795 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#fefefe
| 505796 || || 4 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 505797 || || 13 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#fefefe
| 505798 || || 15 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#fefefe
| 505799 || || 10 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 505800 || || 21 de desembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

505801–505900 

|-bgcolor=#fefefe
| 505801 || || 24 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#fefefe
| 505802 || || 30 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#fefefe
| 505803 || || 20 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#fefefe
| 505804 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#E9E9E9
| 505805 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#fefefe
| 505806 || || 24 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#fefefe
| 505807 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#E9E9E9
| 505808 || || 6 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 505809 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#E9E9E9
| 505810 || || 26 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 505811 || || 2 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#d6d6d6
| 505812 || || 8 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 505813 || || 26 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 505814 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 505815 || || 6 d'octubre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 505816 || || 6 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#fefefe
| 505817 || || 9 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#E9E9E9
| 505818 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 505819 || || 13 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 505820 || || 5 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#fefefe
| 505821 || || 27 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#fefefe
| 505822 || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#d6d6d6
| 505823 || || 17 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 505824 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#E9E9E9
| 505825 || || 20 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#E9E9E9
| 505826 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#E9E9E9
| 505827 || || 30 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#fefefe
| 505828 || || 2 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#E9E9E9
| 505829 || || 30 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#E9E9E9
| 505830 || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#FA8072
| 505831 || || 6 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#fefefe
| 505832 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#E9E9E9
| 505833 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#fefefe
| 505834 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#fefefe
| 505835 || || 14 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 505836 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#E9E9E9
| 505837 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#fefefe
| 505838 || || 9 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#fefefe
| 505839 || || 13 de setembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#fefefe
| 505840 || || 13 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 505841 || || 6 d'abril de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#fefefe
| 505842 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#E9E9E9
| 505843 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#E9E9E9
| 505844 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#fefefe
| 505845 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 505846 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#E9E9E9
| 505847 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#d6d6d6
| 505848 || || 4 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#fefefe
| 505849 || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 505850 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#E9E9E9
| 505851 || || 3 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 505852 || || 24 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 505853 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 505854 || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#E9E9E9
| 505855 || || 15 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#E9E9E9
| 505856 || || 7 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#fefefe
| 505857 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 505858 || || 21 de juny de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#E9E9E9
| 505859 || || 10 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#E9E9E9
| 505860 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#E9E9E9
| 505861 || || 1 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#E9E9E9
| 505862 || || 2 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#E9E9E9
| 505863 || || 22 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#E9E9E9
| 505864 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#E9E9E9
| 505865 || || 25 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#E9E9E9
| 505866 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 505867 || || 8 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 505868 || || 24 de gener de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 505869 || || 16 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#E9E9E9
| 505870 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#E9E9E9
| 505871 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#E9E9E9
| 505872 || || 12 d'agost de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#fefefe
| 505873 || || 3 de març de 2008 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#fefefe
| 505874 || || 17 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#fefefe
| 505875 || || 7 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#fefefe
| 505876 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#E9E9E9
| 505877 || || 25 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#E9E9E9
| 505878 || || 2 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#E9E9E9
| 505879 || || 29 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#E9E9E9
| 505880 || || 30 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#E9E9E9
| 505881 || || 13 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#E9E9E9
| 505882 || || 27 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#E9E9E9
| 505883 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#E9E9E9
| 505884 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#E9E9E9
| 505885 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#fefefe
| 505886 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#fefefe
| 505887 || || 17 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#fefefe
| 505888 || || 12 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#E9E9E9
| 505889 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#fefefe
| 505890 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#E9E9E9
| 505891 || || 18 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#fefefe
| 505892 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 505893 || || 18 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#E9E9E9
| 505894 || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 505895 || || 3 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#d6d6d6
| 505896 || || 22 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#d6d6d6
| 505897 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 505898 || || 28 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#d6d6d6
| 505899 || || 25 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#d6d6d6
| 505900 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

505901–506000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 505901 || || 30 de desembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#E9E9E9
| 505902 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#fefefe
| 505903 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#E9E9E9
| 505904 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#E9E9E9
| 505905 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#E9E9E9
| 505906 || || 30 de març de 2011 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#fefefe
| 505907 || || 12 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#fefefe
| 505908 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#d6d6d6
| 505909 || || 30 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 505910 || || 12 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#fefefe
| 505911 || || 27 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 505912 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#E9E9E9
| 505913 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#fefefe
| 505914 || || 21 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 505915 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 505916 || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#E9E9E9
| 505917 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 505918 || || 24 d'agost de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#E9E9E9
| 505919 || || 7 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 505920 || || 29 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#E9E9E9
| 505921 || || 10 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#E9E9E9
| 505922 || || 6 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 505923 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 505924 || || 20 de gener de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#E9E9E9
| 505925 || || 21 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#d6d6d6
| 505926 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#fefefe
| 505927 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#d6d6d6
| 505928 || || 14 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 505929 || || 8 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#d6d6d6
| 505930 || || 23 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#d6d6d6
| 505931 || || 12 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 505932 || || 14 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 505933 || || 17 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#E9E9E9
| 505934 || || 15 d'octubre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#d6d6d6
| 505935 || || 11 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#fefefe
| 505936 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 505937 || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#E9E9E9
| 505938 || || 24 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 505939 || || 8 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#E9E9E9
| 505940 || || 30 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#d6d6d6
| 505941 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 505942 || || 24 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#d6d6d6
| 505943 || || 22 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 505944 || || 5 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#d6d6d6
| 505945 || || 6 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#E9E9E9
| 505946 || || 2 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 505947 || || 30 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#fefefe
| 505948 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 505949 || || 21 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 505950 || || 8 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 505951 || || 1 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#d6d6d6
| 505952 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#d6d6d6
| 505953 || || 23 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#fefefe
| 505954 || || 22 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#d6d6d6
| 505955 || || 25 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#d6d6d6
| 505956 || || 8 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#d6d6d6
| 505957 || || 16 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 505958 || || 1 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 505959 || || 26 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 505960 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 505961 || || 20 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#E9E9E9
| 505962 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#fefefe
| 505963 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#d6d6d6
| 505964 || || 31 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#d6d6d6
| 505965 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 505966 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 505967 || || 9 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#E9E9E9
| 505968 || || 28 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#d6d6d6
| 505969 || || 28 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 505970 || || 17 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 505971 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 505972 || || 20 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 505973 || || 31 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 505974 || || 27 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 505975 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 505976 || || 26 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#FA8072
| 505977 || || 10 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#d6d6d6
| 505978 || || 1 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 505979 || || 28 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#d6d6d6
| 505980 || || 12 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#d6d6d6
| 505981 || || 24 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 505982 || || 8 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 505983 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 505984 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 505985 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 505986 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#d6d6d6
| 505987 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 505988 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 505989 || || 16 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#d6d6d6
| 505990 || || 17 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#d6d6d6
| 505991 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 505992 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#E9E9E9
| 505993 || || 9 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#d6d6d6
| 505994 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#d6d6d6
| 505995 || || 20 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 505996 || || 13 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#E9E9E9
| 505997 || || 21 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#d6d6d6
| 505998 || || 21 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#E9E9E9
| 505999 || || 13 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 506000 || || 12 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (505001)-(510000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (500001-510000)